FWH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dallas Carswell AFB (Stati Uniti)